
Termin -{GRK}- ima više značenja.

 Grk je stanovnik Grčke.
 -{GRK}- je G protein spregnuti receptor kinaza.